Aaron Stecker – ex giocatore statunitense di football americano
 Franz Stecker – slittinista austriaco
 Josef Stecker – politico tedesco
 Raimund Stecker – storico dell'arte tedesco